II чемпионат СССР по русским шашкам среди женщин проводился с 6 по 17 сентября 1937 года в Ростове-на-Дону. Первенство оспаривали лучших 15 шашисток по круговой системе. За победу присуждалось 1 очко, за ничью ½ очка и за поражение 0 очков. Этот чемпионат оказался последним предвоенным — очередной состоялся только через 22 года в 1959 году.

Ход соревнований 
Победительницей чемпионата стала прошлогодняя чемпионка Екатерина Сущинская (Москва). Она провела всё соревнование без единого поражения и на 2 очка оторвалась от ближайших конкуренток. Второе и третье места разделили москвичка Мария Бабкина и чемпионка Ленинграда Ревекка Эстеркина. Последняя до самого финиша шла рядом с Сущинской. Только ошибочный ход в ничейной позиции в партии с победительницей чемпионата отбросил её назад.

Итоговое положение

Литература 
 Газета "64. Шахматно-шашечная газета" № 49, № 50, № 52 1937.

Чемпионаты СССР по русским шашкам